На 17. Европском првенству у атлетици 1998. у Будимпешти (Мађарска), дисциплина скок увис у мушкој конкуренцији је одржана 19. и 21. августа на Непстдиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичара из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1998. години 
Десет најбољих европских такмичара 1998. године до почетка првенства (18. август 1998), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачице медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма је износила 2,26 метара (КВ) коју ниједан такмичар није прескочио тако да су се у финале пласирали 12 такмичара на основу постигнутог резултата (кв).

Финале 
Финале је одржано 21. августа 1998. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 17. Европског првенства на отвореном 1934—1998.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном